Sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Webster () :
le comté de Webster, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Webster, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Webster, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Webster, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Webster, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Webster, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Webster, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Par ailleurs, dans l'État de Louisiane, où le niveau administratif du comté est remplacé par celui de paroisse (), il existe une paroisse de Webster.